Schlacht um Midway bezeichnet:

 Schlacht um Midway, Seeschlacht während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg
 Schlacht um Midway (1942) (The Battle of Midway), US-amerikanischer Dokumentarfilm von John Ford
 Schlacht um Midway (1976) (Midway), US-amerikanischer Kriegsfilm von Jack Smight